Sharon Springs (Kansas)
 Sharon Springs (New York)
 Sharon Springs (Virginie)